Качи́м мете́льчатый или перекати-поле () — растение; вид рода Качим семейства Гвоздичные. Имеет своеобразную жизненную форму, получившую в народе название перекати́-по́ле; это название часто распространяется и на само растение. Особенность её в том, что стебли от основания начинают сильно ветвиться, и в итоге образуется шаровидный куст. После созревания семян высохший стебель переламывается у самой земли, и растение перекатывается ветром, разбрасывая семена.

В отличие от других представителей рода Качим, Качим метельчатый менее приурочен к известнякам, но так же предпочитает сухие местообитания и растёт в степях и на сухих лугах.

Имеет декоративное значение, а также используется в сельском хозяйстве как закрепитель подвижных песков.

Ботаническое описание 

Качим метельчатый — многолетнее травянистое растение высотой от 60 до 100 см с мощной корневой системой. Корень стержневой толстый. Стебли от основания сильно ветвящиеся, голые либо внизу покрыты короткими желёзистыми волосками; образуют кусты шаровидной формы.

Листья беловатые, ланцетные или линейно-ланцетные, длиной 2—7 см и шириной 3—10 мм, длиннозаострённые, с тремя—пятью дуговидными жилками; нижние листья рано увядают.

Многочисленные мелкие цветки собраны в рыхлую, необлиственную, широко раскидистую метёлку, сидят на нитевидных цветоножках, превышающих длину чашелистиков в два—три раза. Чашечка ширококолокольчатая, длиной около 1,5 мм, с плёнчато-окаймлёнными зубцами. Лепестки белые, до 3 см длиной. Цветёт в июне — июле, плодоношение наступает в конце июля — августе.

Плод — округлая коробочка диаметром около 2 мм. Легко размножается семенами.

Распространение 
Древний вид, происходящий из Средиземноморья. В России распространён в степной полосе европейской части, Предкавказье и на юге Западной Сибири. Обычен в чернозёмной полосе, севернее встречается редко, только как заносное.

Растёт в луговых степях, по опушкам сосновых лесов, на склонах гор, на разных почвах (чаще песчаных, щебнистых, каменистых).

Экология 
Качим метельчатый — растение семиаридных местообитаний. Растёт, в основном, в степях, на сухих лугах, а также на известняках, реже его можно обнаружить в светлых сосновых лесах.

Образует особую жизненную форму — перекати-поле, которая представляет собой одну из адаптаций к засушливому климату. Это — одна из форм анемохории, при которой единицей диссеминации является всё растение целиком. После созревания семян стебель у основания пересыхает и легко обламывается. Ветер перегоняет шаровидный куст по степи, распространяя таким образом семена.

Хозяйственное значение и применение 
В корнях содержится от 6—20 % гипсофил-сапонина с температурой плавления 273°—274° и растворимого в воде. При попадании в кровь этот сапонин вызывает гемолиз, при принятии внутрь вызывает стоматит и гастрит.

Сапонин содержащийся в корнях даёт стойкую пену, поэтому встречается ещё одно название качима — «белый мыльный корень», или «белый мыльный корень туркестанский». Его использовали для промывки овечьей шерсти, стирки шерстяных тканей и вязаных изделий, зарядки огнетушителей. В культуре зацветает на втором году жизни, корни двулетних растений по весу и содержанию сапонинов в 1,5—2 раза превосходят корни многолетних дикорастущих экземпляров.

Разводится как декоративное растение и используются для составления букетов. Махровые формы разводят в цветниках. Хорошо закрепляет пески благодаря мощной корневой системе. Отличный медонос.

Корни качима метельчатого, также как ,  благодаря высокому содержанию сапонинов используют в пищевой промышленности для изготовления шипучих напитков, халвы, кремов.

Поедается . На пастбище скотом почти не поедается. С фазы цветения поедается верблюдами и овцами. В сене поедается удовлетворительно. Можно предполагать, что качим метельчатый из-за содержания сапонинов может вызвать отравление животных.

В народной ветеринарии употреблялось как рвотное средство для лошадей.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Качим
Декоративные садовые растения
Флора Средиземноморья
Флора Центральной Азии
Растения степей
Растения лугов
Срезочные культуры
Медоносы
Инвазивные виды растений
Сорные растения